TTC26 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 554 амінокислот, а молекулярна маса — 64 178.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки